Modelo (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Modelo (Cariacica), een wijk van de gemeente/stad Cariacica in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Grupo Modelo, Mexicaanse brouwerijgroep